Athos steht für:
 Athos, Berg, Halbinsel und Mönchsrepublik in Griechenland
 Athos (Gerät), Deckname für ein deutsches Funkmessbeobachtungsgerät im 2. Weltkrieg
 Athos (Mythologie), Gigant der griechischen Mythologie
 Athos (Schiff, 1915), ein Passagierschiff der französischen Reederei Messageries Maritimes
 Athos – Im Jenseits dieser Welt, Dokumentarfilm über die Mönchsrepublik
 Armand de Sillègue d’Athos d’Autevielle (1615–1645), französischer Musketier und Namensgeber der Dumas'schen Romanfigur Athos

Siehe auch:
 Atos (Begriffsklärung)